kbp, l'abréviation de millier de paire de bases en biologie moléculaire (en anglais : kilo base pairs), ou kb (en anglais : kilo basepairs).
 kbp, les codes de langue ISO 639-3 et IETF de la langue kabiyè, au Togo.
 KBP, le code IATA de l'aéroport de Kiev-Boryspil.
  Knockin' Boots Productions (KBP), une société de production audiovisuelle créée par le musicien français Dimitri Bodiansky.

voir aussi 
 kbps (kilobit per second), une unité de mesure de débit de transmission numérique, en informatique et dans les télécoms.